Блеър може да се отнася за:
 Блеър, окръг в Пенсилвания, Съединените щати

 Хора
 Мери Блеър (1911 – 1978), американска аниматорка
 Тони Блеър (р. 1953), шотландски политик
 Хю Блеър (1718 – 1800), шотландски реторик